Buntenbach ist der Familienname von:

 Annelie Buntenbach (* 1955), deutsche Gewerkschafterin, Mitglied des DGB-Bundesvorstandes und ehemalige Politikerin der Partei Bündnis 90/Die Grünen

Buntenbach bezeichnet:

 Buntenbach (Leichlingen), Hofschaft in der Stadt Leichlingen, Nordrhein-Westfalen